Мушкето́н (), также известный как тромбло́н, бландербас и «абордажный пистолет» — разновидность исторического огнестрельного оружия.

В других источниках указано что Мушкетон, старинное короткоствольное кавалерийское ружьё с расширенным дулом; заряд из нескольких пуль расходился в разные стороны, и что Мушкетон, ручное огнестрельное оружие облегчённого веса, бывшее на вооружении, главным образом, кавалерии и стрелявшее дробью, а в Вооружённых силах России применялось до 1818 года, и в виду его слабого боевого действия, был заменён кавалерийским штуцером.

Описание 
Сначала так называли небольшие орудия, бросавшие ядра от 20 до 28 лотов (250—350 граммов), а впоследствии особый род короткоствольных ружей для кавалерии или моряков, у которых дуло было шире снаряда. Такое устройство ствола позволяло заряжать оружие картечью (или просто рубленым свинцом). Укороченный ствол делал мушкетон легче мушкета, но делал стрельбу менее точной. Точность несколько компенсировалась лишь большой площадью поражения при стрельбе картечью. Тем более что при стрельбе на скаку прицелиться было в любом случае непросто, а в морском сражении мушкетон использовался при абордаже, где огонь вёлся почти в упор.

Ружья такого типа появляются примерно в середине XVI века и первоначально используются в основном на флоте, со второй половины XVII века также и в кавалерии. Кавалерийские мушкетоны, также как карабины, имели с левой стороны металлическую скобу (так называемый погон), за которую цеплялся крюк закреплённый в нижней части перевязи, идущей через левое плечо. Таким образом мушкетон свободно висел с правого бока всадника, стволом вниз, позволяя управлять лошадью. При необходимости же, его можно было быстро схватить и произвести выстрел. В некоторых странах (Англия, Голландия, Франция, Италия) мушкетоны могли называться тромблонами или тромбонами.

Были весьма распространены мушкетоны с небольшим раструбом (воронкой) круглой или эллиптической формы на дуле. Предназначение раструба — облегчить засыпание пороха и картечи в ствол (что было особенно актуально для кавалеристов). В период производства мушкетонов существовало распространенное заблуждение, что раструб увеличивает разброс картечи (и, соответственно, площадь поражения), хотя это в действительности не так: для увеличения разброса картечи требовалось не просто делать воронку на конце ствола, а изготавливать весь ствол в виде равномерно расширяющегося конуса. Такое оружие, впрочем, тоже изготавливалось, но крайне редко (ввиду дороговизны); один из его примеров — «секретная гаубица» Шувалова.

Калибр мушкетонов достигал 25 мм, а вес картечи — 60-80 г. Длина ствола 900—930 мм, общая 1200—1250 мм.

Получил особенное распространение в XVIII веке в Османской империи. От европейских образцов подобного оружия османские тромблоны отличались прежде всего своими небольшими размерами и декором. 

В начале XIX века тромблоны использовались в качестве абордажного картечного орудия. 

Мушкетоны (тромблоны) пользовались популярностью у испанских контрабандистов и пиратов вплоть до начала XX в.; у них он назывался «трабуко», отчего они и получили название трабукеров.

Существовали также пистолеты аналогичного устройства, особенно популярные во второй половине 18-го века и в начале 19-го.

Мушкетоны в России 
Мушкетоны появляются в России примерно с середины 17-го века и первоначально называются «дробовыми пищалями» или «дробовиками». С 18-го века за ними закрепляется название «мушкетон». С начала этого столетия они начинают производиться на русских оружейных заводах в Тамбове, Олонце, Липецке и Туле. После ряда экспериментальных моделей на Олонецком заводе в первом 10-летии 18-го века разрабатывается мушкетон, ставший стандартным образцом как для армии, так и для флота. Изготавливались они в основном на Олонецком и Липецком заводах, специализировавшихся на оружии для флота. Например, только в 1709 году Олонецкий завод изготовил 1050 мушкетонов.

Мушкетоны пехотных полков 
Интересно, что русские мушкетоны поступали не только на флот и в кавалерию, но и в пехотные полки. Преображенский и Семёновский полки получили в начале 1700-х годов 504 мушкетона; Азовский, Троицкий, Выборгский, Архангелогородский полки по 100—150 единиц в 1720—1721 годах. Также мушкетоны получали Ингерманландский пехотный полк и полки Финляндского корпуса. Периодически мушкетоны поступали в гвардейские полки, причём количество могло довольно сильно колебаться в разных полках. Например в Семёновском полку в 1769 году числилось 214 ед., а в Измайловском только 20. В 1770-х годах мушкетоны в гвардейских полках были заменены штуцерами.

Флотские мушкетоны 
Согласно табелю «Вооружение флота» (1734), на линейный корабль полагалось от 36 до 50 мушкетонов (в зависимости от размеров корабля), на фрегат — 30, на небольшие гребные суда — 12. С 1772 году, предположительно, после длительного перерыва, возобновляются поставки мушкетонов на флот. Производство модели, мало отличающейся от образца начала века, осуществлял Тульский завод: в 1772-73 годах — 1511 ед.;в 1777 году — 623 ед.; 1779 году — 236 ед.; Сестрорецкий завод в это же время занимается ремонтом мушкетонов (вероятно, старых выпусков). В 1780-х годах появляются две новых модели флотских мушкетонов — одна модель со стволом длиной 560—562 мм и калибром в раструбе 35-36 мм, вторая модель заметно короче (длина ствола 360 мм), но зато и большего калибра (42-44 мм).

Уставом Военного флота Российской империи времён Павла I предписывалось: «Надлежит, чтобы каждый матрос имел у себя пару пистолетов, саблю или интрепель, или мушкетон и несколько гранат с зажженным фитилем в медной трубке на шляпе».

Крепостные мушкетоны 
Согласно «Генеральному положению» (1730), в каждой крепости полагалось иметь 60-70 мушкетонов, что давало общую цифру 4950 штук. В остзейских (прибалтийских) крепостях количество мушкетонов было доведено в 1740-м году до 100 штук в каждой, а в Ревельской крепости их было и вовсе около 200. В то же время многие крепости могли фактически не иметь ни одной единицы.

В 1780-х годах крепостям было положено иметь уже по 10-60 единиц на крепость, что давало общее количество 1640 штук, фактически же имелось 278.

Крепостные мушкетоны стали сниматься с вооружения в первой четверти 19-го века.

Кавалерийские мушкетоны 
Стандартная модель кавалерийского мушкетона появляется только в 1790 году. Предназначалась она специально для Кирасирского наследника полка, который получил 45 единиц. В 1798-99 годах такие же мушкетоны получает и Лейб-гусарский полк. Кавалерийские мушкетоны были легче и короче флотских и крепостных, имели раструб овальной формы.

Интересные факты 
 Мушкетон — имя литературного героя: слуга Портоса в трилогии Александра Дюма «Три мушкетёра», «Двадцать лет спустя», «Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя».
 Во время гражданской войны в бывшей Югославии тромблонами (или чаще трамблонами) называли винтовочные гранаты.

Примечания

Литература 
 

Историческое огнестрельное оружие
Короткоствольное оружие
Кавалерия
Артиллерия
Пистолеты
Ружья
Пиратское оружие